Het judotoernooi in de klasse boven 78 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op vrijdag 15 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Maki Tsukada uit Japan, die ditmaal genoegen moest nemen met de zilveren medaille. Het goud was voor de Chinese Tong Wen. In totaal kwamen 21 judoka's uit 21 landen uit in de zwaargewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking 

Vrouwen +78